Het ATP-toernooi van Charlotte 1992 (met de officiële naam U.S. Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 4 t/m 10 mei 1992. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Olde Providence Racquet Club in de Amerikaanse stad Charlotte.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Charlotte
Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in North Carolina